Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Thun 1908 nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.

Stagione

Rosa 
Rosa aggiornata al 22 luglio 2017.

Risultati

Super League

Girone di andata

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni 

2017-2018